Rollenspel (personen), een onderwijskundige methode of psychologische test
Rollenspel (spel), een categorie spellen
Computerrollenspel, een computerspelgenre
Rollenspel (seksueel), een vorm van seksualiteitsbeleving